

Кутуєво — присілок, Учалинський район, Башкортостан
 Кутуєво — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область